Die Saison 2003/04 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die 19. in ihrer Geschichte. 12 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde der FHC Frankfurt (Oder).

Abschlusstabelle 

Dem 1. FC Nürnberg wurden wegen Verstoßes gegen die Lizenzierungsauflagen vier Punkte abgezogen.
Deutscher Meister: FHC Frankfurt (Oder).
DHB-Pokalsieger: 1. FC Nürnberg.
Absteiger in die 2. Bundesliga: TV Lützellinden (Lizenzentzug) und SC Buntekuh Lübeck.
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: SG 09 Kirchhof und PSV Rostock.

Entscheidungen

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 http://www.hbvf.de Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

2003
Handballsaison 2003/04